

Cinema 
If I Die Before I Wake – film del 1998 diretto da Brian Katkin

Letteratura 
L'altalena della morte (If I Die Before I Wake) – romanzo di Sherwood King, Il Giallo Mondadori n. 1226

Televisione 
 If I Die Before I Wake – episodio della undicesima stagione di California